Lucia eller Lucía kan syfta på:

 Lucia – högtid som firas 13 december
 Lucia (dikt av Karlfeldt) – en dikt av Erik Axel Karlfeldt
 Lucia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Lucía (film) – en kubansk film från 1968
 Lucia (helgon) – ett sicilianskt helgon
 Lucia (namn)  – ett flicknamn
 Lucia (sång) – en dikt av K.G. Ossiannilsson
 Luciaflut – en stormflod vid Nordsjökusten 1287
 Luciatåg – vanliga vid Luciafirande i Sverige sedan 1900-talet
 Finlands Lucia – utses sedan 1950 på initiativ av Borgåbladet
 Sveriges Lucia – ett årligt evenemang mellan 1973 och 2012
 Göteborgs Lucia – arrangerades fram till 2014 av Göteborgs-Posten
 Stockholms Luciakonsert  – en konsert i Stockholm under helgen
 222 Lucia – en asteroid

Geografi

Antarktis 

 Lucía (kulle),

Italien 

 Lucia (ort), Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria,

Se även 
 Sankta Lucia – flera betydelser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar